

Рашвілл — місто, штат Іллінойс
 Рашвілл — місто, штат Індіана
 Рашвілл — місто, штат Небраска
 Рашвілл — селище, штат Міссурі
 Рашвілл — селище, штат Нью-Йорк
 Рашвілл — селище, штат Огайо